Бруховський Всеволод Ілліч (1890—1969) — український еколог і орнітолог.
 Бруховський Олег Олегович (1974—2022) — український військовослужбовець, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Бруновський